Akulliit bezeichnet:
 Akulliit (Kangaatsiaq), Ort im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Akulliit (Qasigiannguit), Ort im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Akulliit (Bucht), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Akulliit (Fjord), Fjord im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Akulliit (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Akulliit (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Akulliit (Insel, Qasigiannguit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Akulliit (Insel, Uummannaq), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Akulliit (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland